

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Center  – città della Contea di Saguache, Colorado
 Center  – capoluogo della Contea di Oliver, Dakota del Nord
 Center  – township della Contea di Emmet, Michigan
 Center  – città della Contea di Ralls, Missouri
 Center  – capoluogo della Contea di Knox, Nebraska
 Center  – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Center  – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Center  – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Center  – township della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Center  – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Center  – capoluogo della Contea di Shelby, Texas
 Center  – città della Contea di Outagamie, Wisconsin
 Center  – città della Contea di Rock, Wisconsin

Matematica 
 Centro – in geometria, punto particolare ben distinto dai suoi estremi
 Centro di un gruppo – concetto della teoria dei gruppi

Sport 
 Center (o "Centro") – ruolo del football americano
 Center (o "Centro") – ruolo della pallacanestro

Pagine correlate 
 Centre

Altri progetti